Ле́звие — острая заточенная грань клинка режущего, рубящего инструмента или оружия. То же, что режущая кромка. У мечей, ножей и кинжалов различают одно- полутора- и двухлезвийные клинки.
 Лезвие бритвенного прибора — плоская, как правило, металлическая заточенная часть инструмента для бритья.
 Лезвия коньков для фигурного катания.
 Лезвия коньков для хоккея.
 Лезвия коньков — типы стали лезвий.
 Эбеновое лезвие — заколдованный меч, созданный волшебником Мерлином.
 Лезвие Оккама — методологический принцип, в кратком виде гласящий: «Не следует множить сущее без необходимости».

Фильмы 
 Бегущий по лезвию — художественный фильм режиссёра Ридли Скотта 1981 года.
 Бегущий по лезвию 2049 — англо-американский фантастический фильм режиссёра Дени Вильнёва и продюсера Ридли Скотта.
 Отточенное лезвие — американский драматический фильм 1996 года.
 Лезвие — фильм о боевых искусствах, снятый в Гонконге в 1995 году режиссёром Цуй Харком.
 Лезвие розы — китайский комедийный фэнтези-боевик 2004 года.
 На лезвии ножа — фильм 1998 года, триллер.
 Лезвия славы: Звездуны на льду — кинокомедия 2007 года о фигурном катании.
 Звёздный крейсер «Галактика»: Лезвие — американский фантастический фильм о переосмыслении телесериала «Звёздный крейсер „Галактика“».

Книги 
 Зазубренное лезвие — криминальный детектив 1985 года режиссёра Ричарда Маркуанда.
 Лезвие бритвы — роман Ивана Ефремова, написанный в период с 1959 по 1963 год.

См. также 
 Лезвие бритвы
 Блейд-сервер